Сима Илић (Крагујевац, 30. јун 1894 — Београд, 1974) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1958. || Госпођа министарка || Сељак
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Друг председник центарфор || /
|-
| 1961. || Лето је криво за све || железничар
|-
| 1962. || Медаљон са три срца || /
|-
| 1962. || Звиждук у осам || Директор банке
|-
| 1962. || Прозван је и В-3 || Професор латинског језика
|-
| 1962. || Генерали и спахије ТВ филм || /
|-
| 1963. || Детелина са три листа ТВ серија || /
|-
| 1964. || Изгубљени рај ТВ филм || /
|-
| 1965. || Горки део реке || Стари портир
|-
| 1967. || Дим || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1894.
Умрли 1974.
Глумци из Крагујевца
Српски глумци
Југословенски глумци